Petrești peut désigner différents lieux dans les pays de langue roumaine.



Communes 

 Petrești, commune du județ de Dâmbovița
 Petrești, commune du județ de Satu Mare

Villages 

 Petrești, dans la commune de Coșești, județ d'Argeș
 Petrești, dans la commune de Pâncești, județ de Bacău
 Petrești, dans la commune de Mintiu Gherlii, județ de Cluj
 Petrești, dans la commune de Corbii Mari, județ de Dâmbovița
 Petrești, dans la commune de Bărbătești, județ de Gorj
 Petrești, dans la commune de Burjuc, județ de Hunedoara
 Petrești, dans la commune de Golărești, județ de Iași
 Petrești, dans la commune de Corbeanca, județ d'Ilfov
 Petrești, dans la commune de Vânători, județ de Vrancea
 Petrești, quartier de la ville de Sebeș, județ d'Alba

Petrești, commune du raion de Ungheni